García Rodríguez ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel García Rodríguez (* 1987), spanischer Fußballspieler

 Juan García Rodríguez (* 1948), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von San Cristóbal de la Habana

García Rodríguez steht für:
 As Pontes de García Rodríguez, Ort in der Provinz A Coruña, Spanien